Вільмор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 45 км на схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вільмор на сайті французького Національного інституту географії
 Вільмортна сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільмор на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільмор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільмор на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна